Europäische Türkei steht für:

 Balkanhalbinsel, europäischer Teil des Osmanischen Reichs
 Ostthrakien, europäischer Teil der Republik Türkei